Ato — divisão de uma peça teatral
Atos (empresa) — companhia francesa de serviços de TI 
Ato (filosofia) ou Potencialidade e atualidade
Atos dos Apóstolos — livro bíblico conhecido simplesmente por "Atos"
ATO Records — gravadora fundada por Dave Matthews

Ver também
Ata
Ação (filosofia)

Desambiguações de teatro